La Prva Liga Srbija 2014-2015, ufficialmente chiamata Prva Liga Telekom Srbija 2014-2015 per ragioni di sponsorizzazione, è stata l'undicesima edizione (la nona dopo la separazione fra Serbia e Montenegro nel 2006) della seconda divisione del campionato di calcio della Serbia con questo nome.

Formula 
Le 16 squadre disputano un girone all'italiana andata e ritorno.

Vengono in promosse in SuperLiga 2015-2016 le prime due. La terza classificata disputa uno spareggio contro la terz'ultima della SuperLiga 2014-2015 per un posto nella massima serie. Le ultime quattro retrocedono in Srpska Liga.

Squadre

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in SuperLiga 2015-2016
      Allo spareggio-promozione
      Retrocessa in Srpska Liga

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti valgono gli scontri diretti.

Spareggio
 La terz'ultima di SuperLiga e la terza di Prva Liga si sfidano per un posto nella SuperLiga successiva.
 Vi partecipano:
 * Napredak Kruševac   (14º in SuperLiga) 
 * Metalac G.M.        (3º in Prva Liga Srbija)

  Verdetti:
 *  retrocede in Prva Liga
 *  promosso in SuperLiga

Classifica marcatori

fonte: prvaligasrbije

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2014-2015
Kup Srbije 2014-2015

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2014-15 su rsssf.com
 La stagione 2014-15 su Srbijasport

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014